Michaił Nikołajewicz Nazarow (1920–2015) – radziecki działacz polityczny
 Michaił Aleksiejewicz Nazarow (ur. 1927) – rosyjski malarz
 Michaił Gieorgijewicz Nazarow (1931–2008) – rosyjski ekonomista i polityk
 Michaił Wiktorowicz Nazarow (ur. 1948) – rosyjski pisarz i publicysta
 Michaił Andriejewicz Nazarow (ur. 1994) – rosyjski skoczek narciarski